Artur Valerievitch Dmitriev (en ), né le , est un patineur artistique russe. Il a représenté jusqu'en 1994, en couples, l'Union soviétique puis la Russie, avec sa partenaire Natalia Mishkutenok. À partir de 1995, il a concouru pour la Russie avec Oksana Kazakova. Il a remporté deux titres olympiques, en 1992 avec Natalia Mishkutenok et en 1998 avec Oksana Kazakova. Il était entraîné par Tamara Moskvina.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Natalia Mishkutenok (7 saisons : 1987-1994)
 Oksana Kazakova (3 saisons : 1995-1998)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique soviétique
Champion du monde de patinage artistique
Champion olympique de l'Équipe unifiée
Champion olympique russe
Champion olympique de patinage artistique
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Médaillé d'argent olympique russe
Récipiendaire de l'ordre du Mérite pour la Patrie
Récipiendaire de l'ordre de l'Amitié des peuples
Naissance en janvier 1968
Naissance en RSS d'Ukraine
Naissance à Bila Tserkva
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1998